Переісточення (також переосутнення, транссубстанціація, преосуществління) — богословський термін, що використовується для уточнення сенсу перетворення хліба і вина в Тіло і Кров Спасителя Христа в таїнстві Євхаристії. Сенс використання даного терміну не в тому, що він здатний пояснити спосіб переміни Святих Дарів (що неможливо зробити), а лише в тому, що він акцентує на сутнісній зміні, таким чином, ще більше стверджуючи об'єктивну реальність цієї таємничої переміни.

У православ'ї 
Термін «переісточення» затверджено Православною церквою, що безумовно визнає перетворення, на численних Соборах: в 1638 році, в 1642 році, в 1672 році в Константинополі, в 1672 році в Єрусалимі і особливо в 1691 році, — де всі, що заперечують пресуществленіє були піддані строгій анафемі і прокльонам. Зокрема, останній Собор піддає противників терміну «переісточення» найсуворішим канонічним заборонам; рішення Собору були прийняті Російською православною церквою і включені в Догматичне послання Патріарха Московського і всієї Русі Адріана. З цього часу термін «переісточення» стає звичайним терміном у православній євхаристології: він вживається в офіційних посланнях ієрархів, синодально схвалених сповіданнях віри і догматичних посібниках та ін.

Церква бачить у переісточенні диво всемогутності Божого, що перевершує диво створення Богом світу з нічого, що перевершує диво перетворення води в кров (Мойсеєм) або води в вино (Христом у Кані) (Іоанна 2:1 — 12), що перевершує навіть диво Боговтілення.

Так Констатинопольський патріарх Геннадій Схоларій говорив у своїх проповідях «Про таємниче тіло Господа нашого Ісуса Христа»:

У католицизмі 

Визначено як doctrina de fide на 4-му Латеранському Соборі в 1215 у. Розробка вчення належить Фомі Аквінському. Згідно з церковним вченням, переісточення є процес повного сутнісного (але не акцидентного) перетворення хліба і вина Святих Дарів в Тіло і Кров Христову.

Інші обряди християнства 
Англіканство не приймає терміну «Переісточення», визнає присутність справжніх тіла і крові Христових у Святих Дарах, які приймаються з вірою; по відношенню до такого розуміння іноді Високої церквою використовується термін «переісточення», хоча вірніше було б говорити про більш розмитий за змістом термін «переміни».

Лютеранство вчить про консубстанцію земних хліба і вина і небесних Тіла і Крові Христових. Переісточення заперечується напрямами кальвінізму, такими як, наприклад, пресвітеріанство. Серед пізніших протестантських деномінацій переісточення визнається «Громадою християн» Рудольфа Фрілінга.

Див. також 
 Прикладання
 Трансфігурація

Примітки 

Християнство
Християнське богослов'я
Християнське богослужіння
Чудеса в християнстві